Oké, een woord met de betekenis "goed", "akkoord"
 OKay, een Belgische supermarktketen
 Okay Airways, een Chinese luchtvaartmaatschappij
 Okay (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten